Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2020 fand vom 3. bis 6. September in Timmendorfer Strand statt. Austragungsort war traditionell die Ahmann-Hager-Arena. Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur gewannen das Finale der Frauen gegen Laura Ludwig und Margareta Kozuch. Die Bronzemedaille ging kampflos an Kim Behrens und Cinja Tillmann, weil Victoria Bieneck und Isabel Schneider nicht zum Spiel um den dritten Platz antraten. Im Endspiel der Männer siegten Julius Thole und Clemens Wickler gegen Nils Ehlers und Eric Stadie. Alexander Walkenhorst und Sven Winter erreichten mit einem Sieg gegen Paul Becker und Jonas Schröder den dritten Rang. Titelverteidiger waren Karla Borger und Julia Sude bei den Frauen sowie die Brüder Bennet und David Poniewaz bei den Männern.

Neuer Modus 
Wegen der COVID-19-Pandemie in Deutschland wurde im März 2020 die Techniker Beach Tour abgesagt. Dadurch konnten die Spieler nicht wie üblich bei der deutschen Turnierserie Punkte zur Qualifikation für die deutsche Meisterschaft sammeln. Im Juni verkündete der DVV, dass die Meisterschaft in Timmendorfer Strand trotzdem stattfindet und vorher auf der jeweils drei Turniere pro Geschlecht ausgetragen werden. Dabei wurden die Teams in zwei Gruppen aufgeteilt. Die besten acht Teams der Rangliste, die für die deutsche Meisterschaft automatisch qualifiziert waren, spielten die Turniere zur Vorbereitung. Dabei konnten auch internationale Teams teilnehmen. Die schlechter platzierten Teams der Rangliste und Teilnehmer mit einer Wildcard ermittelten die weiteren DM-Teilnehmer. Bei jedem Qualifikationsturnier gewannen die Finalisten und der Drittplatzierte einen Startplatz für Timmendorf. Dabei diente eines der neun Teams als Nachrücker („Back-up-Duo“).

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Jeweils die acht bestplatzierten Teams in der Rangliste des DVV waren automatisch qualifiziert. Die restlichen Plätze wurden bei den Qualifikationsturnieren der Comdirect Beach Tour 2020 vergeben.

Kurz vor Beginn der Meisterschaft gab es noch einige Absagen: Bei den Männern fielen zunächst Yannick Harms und Jonathan Erdmann aus; deren Partner Philipp Arne Bergmann und Max Betzien bildeten ein neues Team, das Duo Georg Wolf und Peter Wolf rückte nach. Wegen des Ausfalls von Lars Flüggen spielte sein Partner Nils Ehlers daher an der Seite von Eric Stadie. Bei den Frauen konnten Elena Kiesling und  Leonie Klinke nicht antreten. Dafür spielten deren Partnerinnen Melanie Gernert und Lena Ottens zusammen; das Duo Chenoa Christ und Hannah Ziemer rückte nach.

Bei den nicht gesetzten Mannschaften verweisen die Abkürzungen auf das Turnier, bei dem sich das Duo qualifizierte: D1 - erstes Turnier in Düsseldorf, D2 - zweites Turnier in Düsseldorf, H - Turnier in Hamburg.

Spielplan Frauen

Spielplan Männer

Vorbereitungs- und Qualifikationsturniere 

Die Turniere vor der deutschen Meisterschaft wurden vom 17. Juli bis 23. August im wöchentlichen Wechsel zwischen Frauen und Männern ausgetragen. Zunächst fanden jeweils zwei Turniere in Düsseldorf statt. Dazu nutzte der DVV die Anlage neben der Merkur Spiel-Arena, auf der zuvor die Beach-Liga stattgefunden hatte. Die letzten Turniere wurden am Bundesstützpunkt in Hamburg ausgetragen. Die Qualifikationsturniere wurden seit dem Beginn am 17. Juli unter der Bezeichnung Comdirect Beach Tour 2020 ausgetragen, nachdem sie zuvor als Road to Timmendorf bezeichnet worden waren.

Organisation und Zuschauer 
Das diesjährige Konzept für die Comdirect Beach Tour und die deutsche Meisterschaft wurde von der DVV-Vermarktungsagentur DVS erarbeitet. Alexander Walkenhorst als Organisator der Beach-Liga lieferte die Grundlage dafür, wie DVS-Geschäftsführer Volker Braun bestätigte. Walkenhorst gab laut eigener Aussage auch das für die Beach-Liga erarbeitete Hygienekonzept an den Verband weiter.

In Timmendorfer Strand waren 200 Zuschauer pro Tag am Center Court zugelassen, die personalisierte Eintrittskarten erhielten und Hygienemaßnahmen einhalten mussten. Allerdings wurden die Nebencourts und die Seebrücke abgesperrt.

Medien 
Die Spiele wurden in Livestreams und teilweise im Free-TV übertragen. Am Donnerstag und Freitag übertrug Sportdeutschland.TV. Kommentiert wurden die Spiele von Daniel Höhr und Nico Pommerenke. Als Expertin war die verletzte Spielerin Leonie Klinke dabei. Am Samstag und Sonntag sendete Sport1 im Stream und im Free-TV. Die Kommentatoren waren Dirk Berscheidt und Julius Brink.

Weblinks 
 Informationen beim DVV
 Deutsche Meisterschaft 2020 bei beach-volleyball.de

Einzelnachweise 

2020
Volleyballveranstaltung 2020
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland